Американський штат Вайомінг поділяється на 23 округи.